Konan Barbar je fantazijski lik, ki ga je leta 1932 ustvaril Robert E. Howard.

Konan je bil upodobljen v stripih, knjigah in filmih:

 Konan Barbar, (1954) - zbirka fantazijskih zgodb v založbi Gnom Press
 Konan Barbar, (1982) - film z Arnoldom Schwarzeneggerjem
 Konan Barbar, (1982) - fantazijska novela napisana po filmu

Izmišljene osebe